Die Liste der Landschaftsschutzgebiete im Kreis Warendorf enthält die Landschaftsschutzgebiete des Kreises Warendorf in Nordrhein-Westfalen.

Liste

Siehe auch 
 Liste der Naturschutzgebiete im Kreis Warendorf

Weblinks 

 Datenquelle, Datei CDDA_v12_csv.zip, Stand Oktober 2014.

Warendorf
Geographie (Kreis Warendorf)